Столяров — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 Столяров, Артём (псевдоним Arty; род. 1989) — российский музыкант и диджей, автор музыки в стиле прогрессив хаус и транс.
 Столяров, Борис Васильевич (1932—2009) — советский легкоатлет.
 Столяров, Валерий Викторович (род. 1971) — российский двоеборец.
 Столяров (Юксерн), Василий Степанович 1918—1998) — марийский советский писатель, переводчик, журналист, общественный деятель, народный писатель Марийской АССР.
 Столяров, Виктор Иванович (род. 1956) — автор-исполнитель, положивший на музыку песню «Когда мы были на войне…».
 
 
 
 Столяров, Георгий Алексеевич (1917—1997) — советский физик-экспериментатор, лауреат Ленинской премии.
 Столяров, Герман Петрович (1912—1971) — генерал-лейтенант медицинской службы, Заслуженный врач РСФСР.
 Столяров, Григорий Арнольдович (1892—1963) — советский дирижёр, педагог. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Столяров, Евгений Васильевич (1922—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Столяров, Кирилл Сергеевич (1937—2012) — актёр.
 
 
 
 Столяров, Олег Александрович (род. 1932) — российский инженер, конструктор, учёный, специалист в области создания регистрирующей аппаратуры для физических измерений.
 Столяров, Прокопий Евграфович (1843—1906) — российский революционный деятель.
 
 Столяров, Юрий Николаевич (род. 1938) — советский и российский учёный, специалист в области библиотековедения, документологии, книговедения, информатики.
 Столяров, Яков Васильевич (1878—1945) — советский учёный в сфере прикладной механики и железобетонных конструкций.



Населённые пункты 
 Столяров — хутор в Быковском районе Волгоградской области.
 Столяров — хутор в Отрадненском районе Краснодарского края.

См. также 
 Столярово